Corbu több romániai és moldovai település román neve:

 Gyergyóholló (románul: Corbu) község Romániában, Hargita megyében

 Corbu község Moldovában, Dondușeni járásban
 Corbu község Romániában, Constanța megyében
 Corbu község Romániában, Olt megyében

 Corbu falu Romániában, Buzău megyében, Cătina községben
 Corbu falu Romániában, Buzău megyében, Glodeanu-Siliștea községben
 Corbu falu Romániában, Olt megyében, Teslui községben
 Corbu falu Romániában, Vaslui megyében
 Corbu falu Romániában, Vâlcea megyében